El Realejo o Realejo puede referirse a:

 El Realejo, localidad del departamento de Chinandega (Nicaragua).
 Realejo-San Matías (más conocido como "El Realejo"), barrio de la ciudad de Granada (España).